La peseta désigne plusieurs monnaies, anciennes et actuelles :
 La peseta andorrane (ADP), une des monnaies d'Andorre jusqu'en 1998 avant son passage de facto à l'euro ;
 La peseta espagnole (ESP), monnaie de l'Espagne de 1868 à 2002 avant le passage à l'euro ;
 La peseta sahraouie (EHP), monnaie théorique de la République arabe sahraouie démocratique (Sahara occidental) depuis 1975.